Figg har flere betydninger:

Personer 
 Arabella Figg – en fiktiv person i historierne om Harry Potter, skrevet af J.K. Rowling.
 James Figg – en engelsk sportsmand fra 1700-tallet. Han anses generelt for den moderne boksnings fader.